«Смертельное падение» — криминальная драма в стиле «нуар» режиссёра Кристофера Копполы. Коппола написал сценарий вместе c Ником Валлелонгой.

Сюжет 
Мошенник Джо Долан (Майкл Бин) в ходе постановочной аферы случайно убивает своего отца Майка (Джеймс Коберн). Джо пытается скрыть убийство отца до тех пор, пока не появляется брат-близнец Майка, Лу, с которым Джо никогда раньше не виделся. Оказывается, что Лу в своё время соперничал с отцом Джо за руку и сердце его покойной матери, и между близнецами надолго испортились отношения. Лу предлагает племяннику участвовать в очередной афере, рискованно манипулируя его чувствами.

В ролях 
 Майкл Бин — Джо Долан
 Николас Кейдж — Эдди
 Джеймс Коберн — Майк, Лу
 Питер Фонда — Пит
 Майкл Константин — Фрэнк
 Чарли Шин — Морган Грипп
 Сара Триггер — Диан

Критика 
Фильм получил преимущественно негативные отзывы от критиков.

На сайте Rotten Tomatoes имеет рейтинг 0 %, основанный на 5 рецензиях.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке